LSD je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni naslednje:

 dietilamid lizergične kisline, halucinogena učinkovina
 amfibijskoizkrcevalni dok, vrsta amfibijskodesantnih vojnih ladij
 Lucy in the Sky with Diamonds, pesem skupine Beatles
 diferencial z omejenim drsenjem, angleško Limited slip differential
 najmanj pomembna števka (angleško Least Significant Digit)

Glej tudi 
 LDS